
Серпент-Маунд, или Большой змеиный курган () — фигурный курган длиной около 440 метров и высотой в 1 метр, расположенный на плато кратера Серпент-Маунд вдоль реки Огайо-Браш-Крик в округе Адамс, штат Огайо, США.

Поскольку внутри кургана артефакты обнаружены не были, дата сооружения и принадлежность длительное время были предметом споров среди археологов. Чаще всего курган Серпент-Маунд относили к следующим индейским культурам:
 Адена (800 до н. э.— 100 н. э.),
 Хоупвелл (200 до н. э.— 500 н. э.),
 Форт-Эйншент (1000 − 1650 н. э.).

Радиоуглеродный анализ материалов, обнаруженных в 1996 г., определил датировку кургана около 1050 г. н. э. Таким образом, в настоящее время наиболее вероятной считается принадлежность кургана к культуре Форт-Эйншент.

В непосредственной близости от кургана обнаружены захоронения, относящиеся к культуре Адена (800 до н. э. — 100 н. э.), то есть совершённые примерно за 1000 лет до сооружения кургана по версии подтверждаемой радиоуглеродным методом датировки.

Миссионер Джон Хекуэлдер (John Heckewelder) записал легенду народа ленапе о загадочном народе аллегеви или таллегеви, который якобы обитал в древности на территории Огайо. Этот же народ упоминается в легендах ирокезов. Сооружение курганов иногда приписывается этому народу, хотя, кроме легенд, о нём ничего не известно.

См. также 
 Строители курганов (США)
 Форт-Эйншент (культура)

Примечания

Литература 
 Fletcher, Robert V., Terry L. Cameron, Bradley T. Lepper, Dee Anne Wymer, and William Pickard, «Serpent Mound: A Fort Ancient Icon?», Midcontinental Journal of Archaeology, Vol 21, No. 1, Spring 1996, University of Iowa.

 Squier, Ephraim G. and Edwin H. Davis, Ancient Monuments of the Mississippi Valley, Smithsonian Institution Press, Washington D.C., 1998. This is a reprint of the 1848 edition with a modern introduction by David J. Meltzer

 Woodward, Susan L. and Jerry N. McDonald, Indian Mounds of the Middle Ohio Valley, The McDonald & Woodward Publishing Company, Blacksburg, Virginia, 1986

Ссылки 
 -- Ohio’s Serpent Mound — segment of interview with Ross Hamilton, author of «The Mystery of the Serpent Mound» (4:19 minutes)
  Serpent Mound State Memorial
 Hopewell Culture National Historical Park
 Ohio History Teachers — Field Trips: Serpent Mound
 Minnesota State University Mankato — Archaeological Sites: Serpent Mound
 The Ohio Historical Society: Serpent Mound
 Ohio State Archaeological and Historical Society
 -- Ohio’s Serpent Mound — Google Maps

История США
Археология в США
Объекты Национального реестра исторических мест в Огайо
Археологические объекты Огайо
Фигурные курганы
Курганы Америки
Курганы по алфавиту
Адамс (округ, Огайо)